Каролина Бартчак () — канадская актриса польского происхождения. Преимущественно работает на канадском телевидении и в озвучивании мультфильмов, иногда снимается в кино.

Биография 
Со слов самой Каролины, она родилась в 1980-х годах в Германии в семье польских эмигрантов. Вскоре семья переехала в Канаду, где и прошла основная часть жизни Каролины. Девушка мечтала стать учёным и даже поступила на факультет биохимии Торонтского университета, когда однажды один из друзей предложил ей принять участие в прослушивании на роль в короткометражном фильме. Хотя прослушивание провалилось, но Каролина с её же слов вдруг поняла, что ей хочется быть актрисой, поэтому на время переехала в Нью-Йорк, где начала брать уроки актёрского мастерства. В 2009 году она снялась в двух выпусках кулинарного шоу Chuck's Day Off,а в 2010 году озвучила главного персонажа мультипликационного сериала Тайны Альфреда Хеджехога. В 2014 году снялась в голливудском фильме 13-й район: Кирпичные особняки в роли медсестры Клары, благодаря которой получила известность как киноактриса. Кроме профессии актрисы иногда пробовала свои силы как репортёр. В январе 2021 присоединилась к актёрскому составу нового фильма Роланда Эммериха «Падение Луны».

Увлекается велосипедным спортом и даже вместе с братом создала интернет-магазин «Flying Pigeon» по продаже велосипедов.

Фильмография

Прочие факты 
 Натуральная блондинка.
 Рост — 5 футов 9 с половиной дюймов (177 см).

Примечания

Ссылки 
 
 Фотосессии